Buddah ist Namensbestandteil von:
 Lee Buddah (* 1973), einem deutschen Musiker, Komponisten und Musikproduzenten
 Buddah Records, einem amerikanischen Plattenlabel.

Siehe auch:
 Buddha (Begriffsklärung)
 Budda